Die Fußball-Verbandsliga Bremen 2001/02 war die 53. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Niedersachsen/Bremen angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der FC Bremerhaven nach sieben Jahren wieder aus der Oberliga Niedersachsen/Bremen abgestiegen, während aus der Landesliga die beiden Aufsteiger Vatan Sport Bremen (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten) und Habenhauser FV (Wiederaufstieg nach einer Saison) hinzugekommen waren.

Sieger wurde zum dritten Mal der FC Bremerhaven, der dadurch in die Oberliga Niedersachsen/Bremen aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Die SFL Bremerhaven verließen die Verbandsliga 23 Jahre nach ihrem Aufstieg, die SGO Bremen nach 15 Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Bremen 2001/02 im deutschen Fußball-Archiv

2001
Fußballsaison 2001/02